Ната́лья Никола́евна Садо́мская (12 июня 1927, Москва — 9 января 2013, там же) — советский и российский историк и антрополог, участница правозащитного движения.

Биография 
Отец, потомственный инженер, за участие в оппозиции был расстрелян в 1934 году на Украине, мать арестовали по ложному обвинению в 1938 году, она семь месяцев провела в заключении. Наталья Николаевна окончила исторический факультет МГУ (1950), аспирантуру Института этнографии АН СССР. В 1967 году защитила кандидатскую диссертацию по истории Галисии.

Работала младшим научным сотрудником в Институте этнографии АН СССР под началом С. А. Токарева. Вышла замуж за философа Бориса Шрагина. Была среди подписавших письмо в защиту Даниэля и Синявского, против ареста Александра Гинзбурга.

В 1974 году вместе с мужем эмигрировала в США (Шрагин умер в 1990 году). Преподавала в Амхерст-колледже, Куинс-колледже, Йельском и Колумбийском университетах, публиковала статьи по национальным проблемам и национальной политике в СССР, этнографии семьи и др.

По возвращении в Россию в 1994 году преподавала в Центре исторической антропологии имени Марка Блока в РГГУ, в Международном университете в Москве.

Примечания

Ссылки 
 
 На сайте Права человека в России

Историки СССР
Антропологи СССР
Историки России
Антропологи России
Испанисты
Правозащитники СССР
Русские эмигранты третьей волны в США
Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Колумбийского университета
Преподаватели Московского международного университета
Преподаватели Амхерстского колледжа
Советские диссиденты